Night and the City ist:
 der Originaltitel von Nachts in der Stadt, Roman von Gerald Kersh (1938)
 der Originaltitel von Die Ratte von Soho, britischer Spielfilm von Jules Dassin (1950)
 Night and the City (1992) (Verweistitel: Die Nacht von Soho), US-amerikanischer Spielfilm von Irwin Winkler (1992)
 Night and the City (Album), Album von Charlie Haden und Kenny Barron (1996)